Proculus est un cognomen porté par plusieurs Romains célèbres. Le nom a également été porté par plusieurs saints.

Hommes politiques romains
 Proculus Verginius Tricostus Rutilus, consul en -480.
 Proculus Geganius Macerinus, consul en -440.
 Proculus, juriste.
 Tiberius Claudius Severus Proculus, consul en 200. 
 Pontius Proculus Pontianus, consul en 238.
 Proculus, usurpateur romain contre Probus vers 280.
 Cnaeus Acerronius Proculus, consul en 37.
 Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, consul en 176.
 Proculus, questeur du palais sacré lors du règne de Justin Ier.
 Proculus, fils du consul Eutolmius Tatianus, préfet de la ville de Constantinople

Saints et autres ecclésiastiques antiques et mérovingiens
 Procule de Bologne ou Saint Procule ou encore Saint Procole (... – Bologne, vers 304) est un martyr de Bologne vénéré par l'église catholique. Martyr sous l'empereur Dioclétien, mourut vers 304.
 Procule de Vérone, ou Saint Procule, évêque de Vérone en Italie, persécuté sous l'empereur Dioclétien, mais qui mourut en paix vers 320. 
 Procule de Marseille, évêque de Marseille à partir de 381.
 Procule I d'Autun ou Saint Procule, + 520,  évêque d'Autun.
 Procule, évêque de Tours, au .
 Procule de Narni, ou Saint Procule, évêque de Narni, martyr par la main des Ostrogoths ariens sous Totila vers 542. 
 Procule II d'Autun, ou saint Procule,  évêque d'Autun.
 Procule de Clermont, ,  d'Arvernes (Clermont-Ferrand).

Voir aussi 

 École proculienne